Alfredo Mario Ferreiro – poeta uruguaiano
Celso Emilio Ferreiro – poeta spagnolo di lingua galiziana
David Ferreiro – calciatore spagnolo
Franco Ferreiro – tennista brasiliano
Manuel Ferreiro – calciatore argentino
Roberto Ferreiro – allenatore di calcio e calciatore argentino

Pagine correlate
Ferreira